7549 Woodard – asteroide della fascia principale

Persone 

 Alfre Woodard – attrice statunitense
 David Woodard – direttore d'orchestra, compositore e scrittore
 Lynette Woodard – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense

Pagine correlate

 Woodward